Граді Буч (Grady Booch; 27 лютого 1955, Техас) — американський вчений в галузі інформаційних технологій і програмування. Автор класичних праць з об'єктно-орієнтованого аналізу. Один з творців UML.

Публікації 
 1983. Software Engineering with Ada. Benjamin/Cummings. ISBN 0-8053-0604-8.
 1995. Object Solutions: Managing the Object-Oriented Project. Pearson Education. ISBN 0-8053-0594-7.
 1999. The Unified Software Development Process. With Ivar Jacobson and James Rumbaugh. Prentice Hall. ISBN 978-0-201-57169-1.
 2000. The Complete UML Training Course. With James Rumbaugh and Ivar Jacobson. Prentice Hall. ISBN 0-13-087014-5.
 2004. The Unified Modeling Language Reference Manual, Second Edition. With James Rumbaugh and Ivar Jacobson. Addison-Wesley. ISBN 978-0-321-24562-5.
 2005. The Unified Modeling Language User Guide, Second Edition. With James Rumbaugh and Ivar Jacobson. Addison-Wesley. ISBN 978-0-321-26797-9.
 2007. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Addison-Wesley ISBN 0-201-89551-X.

Посилання 

 Grady Booch's blog
 Frontier Visionary Interview with Grady Booch on Frontier Journal (Part I)
 Frontier Visionary Interview with Grady Booch on Frontier Journal (Part II)
 A podcast interview with Grady Booch on Software Engineering Radio 

Народились 27 лютого
Народились 1955
Інформатики
Адвокати відкритого коду
Американські інженери програмного забезпечення